Porongurup – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych
 Porongurup – miejscowość w Australii Zachodniej
 Porongurup – góra w Australii Zachodniej